Johan Helin kan syfta på bland andra:

 Johan Helin (1679–1753), riksantikvarie 1725–1750
 Johan Helin (1737–1799), kyrkoherde i Gränna 1777–1799